NFL sezona 1985. je 66. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 8. rujna 1985. Super Bowl XX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 26. siječnja 1986. u New Orleansu u Louisiani na stadionu Louisiana Superdome sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Chicago Bearsi. Pobijedili su Bearsi rezultatom 46:10 i tako osvojili svoj deveti naslov prvaka u povijesti, prvi u eri Super Bowla.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1985.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Dan Marino, Miami Dolphins - 4137
Najviše jarda probijanja: Marcus Allen, Los Angeles Raiders] - 1759
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Steve Largent, Seattle Seahawks - 1287

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Richard Dent, Chicago Bears - 17
Najviše presječenih lopti:  Everson Walls, Dallas Cowboys - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Diego Chargers - 467 (29,2 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Diego Chargers - 408,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: San Diego Chargers - 304,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Chicago Bears - 172,6 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Chicago Bears - 198 (12,4 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Chicago Bears - 258,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Washington Redskins - 171,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Chicago Bears - 82,4 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1985. u NFL-u
NFL.com, sezona 1985.

Izvori 

1985